Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tuomas Ketola e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Álex Calatrava e Jose Imaz-Ruiz 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Fabio Maggi (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Salvador Navarro-Gutierrez (semifinali)

 Tuomas Ketola /  Michael Kohlmann (Campioni)
 Carlos Martinez-Comet /  Marcos Roy-Girardi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1997